Mladjan ist der Familienname folgender Personen:

 Dusan Mladjan (* 1986), schweizerisch-serbischer Basketballspieler
 Marko Mladjan (* 1993), Schweizer Basketballspieler